

Codici 
 CDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto MILE 13 FIELD - Merle K. (Mudhole) Smith, Cordova (Alaska), Stati Uniti

Aziende 
 CDV – CDV Software Entertainment società sviluppatrice di videogiochi